L'intitulé Saint-Philibert, issu du nom propre saint Philibert, peut désigner les entités suivantes :

Saints 
 Philibert de Jumièges (mort en 684), abbé et fondateur des abbayes de Jumièges et de Noirmoutier ().
 Philibert de Tolède, évêque et martyr.

Hagiotoponymes 

 Saint-Philibert, municipalité canadienne du Québec, dans la MRC de Beauce-Sartigan,
 Saint-Philibert, commune française de la Côte-d'Or,
 Saint-Philibert, commune française du Morbihan,
 Saint-Philbert-du-Peuple, commune française de Maine-et-Loire,
 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, commune française de la Loire-Atlantique,
 Saint-Philibert d'Albon, écart de la commune française d'Albon dans la Drôme.

Édifices religieux 
Philibert  est notamment célébré dans les lieux de cultes suivants :
 Abbaye Saint-Philibert, dans la commune française de Tournus ;
 Abbaye Saint-Philibert, dans la commune française de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ;
 Église Saint-Philibert, dans la commune française de Noirmoutier-en-l'Île ;
 Chapelle Saint-Philibert, dans la commune française de Plonéour-Lanvern ;
 Chapelle Saint-Philibert, dans la commune française de Trégunc.
 Eglise Saint-Philibert, dans la commune française de Charlieu.

Divers 
 Saint-Philibert, une station du métro de Lille.
 Le Saint-Philibert, bateau de croisière ayant fait naufrage en 1931.

Voir aussi 

 
 

Philibert